Siedliska (powiat Ełcki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Ełcki
 Siedliska (powiat Giżycki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Giżycki
 Siedliska (powiat Szczycieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński
 Siedliska (powiat Piski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Piski
 Siedliska (powiat Koniński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński
 Siedliska (powiat Turecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Turecki
 Siedliska (powiat Gorlicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Gorlicki
 Siedliska (powiat Miechowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Miechowski
 Siedliska (gemeente Koniusza), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki, in de gemeente Koniusza
 Siedliska (gemeente Koszyce), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Proszowicki, in de gemeente Koszyce
 Siedliska (powiat Tarnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Tarnowski
 Siedliska (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski
 Siedliska (powiat Biłgorajski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Biłgorajski
 Siedliska (powiat Krasnostawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Krasnostawski
 Siedliska (powiat Łukowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski
 Siedliska (powiat Lubartowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Lubartowski
 Siedliska (powiat Tomaszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Tomaszowski
 Siedliska (powiat Włodawski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Włodawski
 Siedliska (powiat Zamojski), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Zamojski
 Siedliska (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Piaseczyński
 Siedliska (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Legnicki
 Siedliska (powiat Oleski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Siedliska (powiat Opolski), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Opolski
 Siedliska (powiat Raciborski), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Raciborski
 Siedliska (powiat Zawierciański), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Siedliska (powiat Brzozowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Brzozowski
 Siedliska (powiat Przemyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przemyski
 Siedliska (powiat Rzeszowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Rzeszowski